Campo Largo puede referirse a:

 Campo Largo, localidad de la Argentina;
 Campo Largo, localidad de Bolivia;
 Campo Largo, municipio de Brasil.
 Campo Largo do Piauí, municipio de Brasil.